Maurice Leroux peut désigner :

 Maurice Leroux (1923-1992), compositeur et réalisateur français ;
 Maurice Leroux (1924-), réalisateur et homme politique canadien ;
 Môrice Leroux (1896-1996), architecte français, auteur du quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne.